Евгений Лейбович:
 Лейбович, Евгений Абрамович (1906—1962) — советский инженер.
 Лейбович, Евгений Михайлович (1902—1940) — деятель советской юстиции. Нарком юстиции Татарской АССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.